Eritrea steht für:
 Eritrea, Staat in Afrika
 Eritrea (Provinz), autonomer Teilstaat im Kaiserreich Abessinien
 Eritrea (Schiff), Kriegsschiff

Siehe auch:

 Eretria